Alfa Romeo Giulietta peut désigner différents modèles d'automobiles produits par Alfa Romeo.

 La première Giulietta est un modèle sportif compact produit de 1954 à 1964 dans une grande variété de carrosseries.

 La deuxième Giulietta est une berline familiale produite de 1977 à 1985.

 La troisième Giulietta est une berline compacte à vocation sportive présentée fin 2009 et dont la commercialisation a débuté à l'été 2010.

Giulietta